Daniel Quinten (* 9. September 1974 in Dillingen/Saar) ist ein deutscher Volkswirt und Manager und seit dem 1. Januar 2022 Vorstandsmitglied im Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Leben 
Nach Abschluss des Studiums der Volkswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes war Quinten zunächst von 1999 bis 2000 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität des Saarlandes im Fachbereich Volkswirtschaftslehre (Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie) tätig. Von 2000 bis 2013 war er in verschiedenen Positionen bei der Deutsche Bundesbank tätig. Dort leitet er u. a. von 2006 bis 2011 das Büro des Vize-Präsidenten und von 2011 bis 2013 die Abteilung: Internationale Bankenaufsicht und Bankenaufsichtsrecht.
Im Jahr 2014 wechselte Quinten dann zu KPMG und wurde Partner im Bereich Financial Services. Er baute dort das EZB-Office der KPMG auf und war Co-Leiter dieses Offices sowie des Risk & Treasury Beratungs- und Prüfungsteams. Seit Januar 2022 ist er Mitglied des Vorstands des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und Geschäftsführer der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Weblinks 
 Pressemitteilung des BVR vom 29. Dezember 2021

Einzelnachweise 

Bankmanager
Deutscher
Geboren 1974
Mann